Cuverville est un nom propre qui peut désigner :

À l'origine toponyme de Normandie signifiant « le domaine rural de *Culvert », nom d'homme anglo-saxon hypothétique que l'on retrouve peut-être dans les noms de lieux britannique Culverthorpe et Culverton, entre autres. Cette hypothèse repose principalement sur les formes anciennes de Cuverville (Calvados, Culvert villa 1066), Cuverville (Eure, Culvertivilla 1028 - 1033), Cuverville (Seine-maritime, Culvertvilla ).

Toponymes 

 Cuverville, commune française du Calvados, région Normandie ;
 Cuverville, commune française de l'Eure, région Normandie ;
 Cuverville, commune française de la Seine-Maritime, région Normandie ;
 Cuverville-sur-Yères, commune française de la Seine-Maritime ;
 l'Île de Cuverville, située sur la côte occidentale de la Terre de Graham, en Antarctique.

Patronyme 

 Louis-Paul Cavelier de Cuverville (1802-1893) homme politique français ;
 Jules Cavelier de Cuverville (1834-1912), amiral et homme politique français dont le nom a été donné à l'île de Cuverville, fils de Louis-Paul Cavelier de Cuverville ;
 Armand Marie Cavelier de Cuverville (1863-1904), lieutenant français disparu en service commandé en rade de Port-Arthur, fils de Jules Cavelier de Cuverville.
 Albert Cavelier de Cuverville (1892-1928), marin et aviateur français.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France